

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Capac –  villaggio nella contea di St. Clair, Stato del Michigan

Persone 
 Huayna Cápac – imperatore inca
 Manco Cápac – primo imperatore inca
 Mayta Capac – sovrano dell'epoca protostorica Inca